Danmark ligger på 56° nordlig bredde, som er et område, hvor luftmasser fra mange forskellige regioner tilføres landet, hvilket giver dets tempererede klima. Gennemsnitstemperaturen (1961-1990) er dog kun 7,7 grader.

Højeste temperaturer i Danmark

Laveste temperaturer i Danmark 

Danmarks vejr
Meteorologi